Longhu ist mehrdeutig. Es bezeichnet folgende Orte in China:

 den Stadtbezirk Longhu (龙湖区) der Stadt Shantou in der Provinz Guangdong, siehe Longhu;
 die Großgemeinde Longhu (龙湖镇) im Kreis Chao’an der Provinz Guangdong, siehe Longhu (Chao’an);
 die Großgemeinde Longhu (龙湖镇) im Stadtbezirk Dieshan im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, siehe Longhu (Dieshan);
 die Großgemeinde Longhu (龙湖镇) im Kreis Ding’an in der Provinz Hainan, siehe Longhu (Ding’an);
 die Großgemeinde Longhu (龙湖镇) der Stadt Jinjiang in der Provinz Fujian, siehe Longhu (Jinjiang);
 die Großgemeinde Longhu (龙湖镇) im Kreis Nancheng in der Provinz Jiangxi, siehe Longhu (Nancheng);
 die Großgemeinde Longhu (龙湖镇) im Kreis Taining in der Provinz Fujian, siehe Longhu (Taining);
 die Großgemeinde Longhu (龙湖镇) der Stadt Xinzheng in der Provinz Henan, siehe Longhu (Xinzheng);
 die Gemeinde Longhu (龙虎乡) des Autonomen Kreises Gongcheng der Yao im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, siehe Longhu (Gongcheng);
 die Gemeinde Longhu (龙虎乡) im Kreis She in der Provinz Hebei, siehe Longhu (She);
 das Straßenviertel Longhu (龙湖街道) im Stadtbezirk Bengshan in der Provinz Anhui, siehe Longhu (Bengshan);
 das Straßenviertel Longhu (龙湖街道) im Stadtbezirk Qiezihe in der Provinz Heilongjiang, siehe Longhu (Qiezihe);
 das Straßenviertel Longhu (龙湖街道) im Stadtbezirk Sanshan in der Provinz Anhui, siehe Longhu (Sanshan);
 das Straßenviertel Longhu (龙湖街道) im Kreis Xi in der Provinz Henan, siehe Longhu (Xi);
 das Gebirge Longhu (龙虎山) in der Provinz Jiangxi, siehe Longhu Shan.